Pig (qui signifie cochon en anglais) peut désigner dans différents domaines :

Cinéma 

 Pig, un film de Rozz Williams de 1998 ;
 Pigs, un film de Karl DiPelino de 2007 ;
 Pig, un film d'Adam Mason de 2010 ;
 Pig, un film d'Henry Barrial de 2011 ;
 Pig, un film iranien de Mani Haghighi de 2018 ;
 Pig, un drame américain réalisé par Michael Sarnoski de 2021.

Sport et loisir 
 PIG, un jeu dérivé du basket-ball, similaire au .

Droit 
 PIG, Projet d'intérêt général, un projet d’ouvrage, de travaux ou de protection, jugé d'utilité publique.

Informatique 
 Apache Pig est un outil de manipulation de données volumineuses () en environnement distribué, basé sur le langage Pig Latin. Il fait partie de l'écosystème Hadoop.

Ingénierie 
 Pig (pipeline inspection gauge) est le terme anglais pour piston racleur.

Toponymie 

 Pig (Kentucky), une localité du Comté d'Edmonson dans le Kentucky (États-Unis) ;
 Pig Island, une île inhabitée située dans les îles Exumas, aux Bahamas, servant de cadre au roman policier britannique éponyme écrit par Mo Hayder.

Voir aussi 
 Pig Mock,un jeu vidéo d'action sorti en 1983 ;
 Pig Destroyer, un groupe de grindcore américain ;
 Pigs, une chanson de Pink Floyd.

Article connexe 
 Cochon